Суперкубок Испании по футболу 1991 года () — 6-ой розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1990/91 — «Барселона» и победитель Кубка Испании 1990/91 — «Атлетико Мадрид». Первый матч состоялся 15 октября на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде и завершился минимальной победой «Барселоны» — 0:1. Ответная игра прошла 29 октября в Барселоне на «Камп Ноу» и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» завоевала трофей по сумме двух встреч — 2:1.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1990/1991
 Кубок Испании по футболу 1990/1991

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1991 году
Испания
Октябрь 1991 года
Спортивные соревнования в Барселоне
События 29 октября
Спортивные соревнования в Мадриде
События 15 октября